Строков — русская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Строков, Александр Данилович (1923—1943) — участник Великой Отечественной войны, пулемётчик, гвардии рядовой, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Строков, Валерий Алексеевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Строков, Василий Захарович (1922—1988) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Строков, Вячеслав Всеволодович (1909—1984) — советский зоолог и писатель, пропагандист охраны природы.
 Строков, Григорий Иванович (1903—1995) — директор крупных ГЭС, Герой Социалистического Труда.
 Строков, Сергей Николаевич (1910 — ?) — советский футболист.
 Строков, Фёдор Николаевич (1886—1947) — советский химик.

 Строкова, Вера Сергеевна (род. 1985) — актриса московского театра «Мастерская П. Фоменко».

Топоним 
 Строков — село в Попельнянском районе Житомирской области Украины.